Der Dreiband-Weltcup 1996/1 war das erste UMB-Weltcup-Turnier im elften Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 29. Februar bis zum 3. März 1996 in dieser Disziplin des Karambolagebillards im türkischen Urlaubsort Antalya statt. Es war das erste Dreiband-Weltcup-Turnier in Antalya.

Geschichte 
Der portugiesische Mediziner Jorge Theriaga konnte im türkischen Badeort Antalya seinen zweiten Weltcup-Sieg feiern. Im Finale setzte er sich mit 3:1 Sätzen gegen den Belgier Eddy Leppens durch. Da ab dieser Saison Platz drei nicht mehr ausgespielt wird, gab es mit Daniel Sánchez und Koen Ceulemans zwei dritte Plätze. Alle deutschen Teilnehmer, bis auf Martin Horn, der schon in der Qualifikation scheiterte, schieden im Achtelfinale aus.
  
Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln.

Turniermodus 
In der Qualifikationsrunde in Gruppen wird auf zwei Gewinnsätze à 15 Punkte im Round Robin gespielt. Die Gruppensieger qualifizieren sich für das 1/16-Finale. Dazu kommen 14 gesetzte Spieler. Ab dem Hauptwettbewerb (1/16-Finale) werden alle Partien auf drei Gewinnsätze à 15 Punkte im K.-o.-System gespielt. Seit der Saison 1996/97 wird der dritte Platz nicht mehr ausgespielt. Damit entfällt das Spiel um Platz drei und es gibt zwei Drittplatzierte.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
  Jozef Philipoom (Weltmeister & Europameister)

Nach Rangliste
  Daniel Sánchez
  Jorge Theriaga
  Christian Rudolph
  Andreas Efler
  John Tijssens
  Leslie Menheer
  Koen Ceulemans
  Leon Smolders
  Hans Laursen
  Eddy Merckx
  Paul Stroobants
  Peter de Backer
  Dion Nelin

Wildcardspieler (Ausrichter)
 2 Teilnehmer

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1996 1
Karambolageveranstaltung 1996
Billardturnier in Antalya